Eredivisie 2018/19 (mannenvoetbal)
 Eredivisie 2018/19 (vrouwenvoetbal)